Engels amateurvoetbalelftal (mannen)
 Engels amateurvoetbalelftal (vrouwen)